Variantes :  Ceresole, Ceresola, Ceresoli,  Ceresola,  Cérisoles, Ceresole, Cérésole.

Noms de lieux et noms dérivés 
Espagne
 Ceresola est un lieu de la commune espagnole de Sabiñánigo, province de Huesca.

France
 La ville de Céret dans les Pyrénées orientales, est très connue pour ses cerises 
 Une rue de Cérisoles se trouve à Paris, elle fait référence à la bataille de Cérisoles.
 La rue Pierre Ceresole est la rue principale du lotissement Claire-Cité, à Rezé, proche de Nantes..
 Une avenue Pierre Cérésole se trouve dans le quartier dit de Cap de Bosun, à Pessac, banlieue sud de Bordeaux.
 Une rue Pierre Ceresole se trouve à Granville en Basse-Normandie.

Italie

 Ceresole Alba, en français Cérisoles, est une commune de la province de Coni.
 Ceresole Reale, en français Cérisoles, est une commune de la ville métropolitaine de Turin.
 Le lac de Cérisoles, en italien Lago di Ceresole
 La vallée de Cérisoles, en italien valle di Ceresole, est l'une appellations de la vallée de l'Orco. 
 La Pointe de Cérisoles, en français Pointe de la lune, en italien Punta di Ceresole, est un sommet du massif du Grand-Paradis, dominant Ceresole Reale, et qui culmine à .
 La Via Ceresole est une rue de Turin.
 Ceresole (en italien) ou Cérisoles (en français) est un hameau de la commune d'Issime, dans la Vallée d'Aoste. Dans le patois alémanique local, le töitschu, ce hameau se nomme Di Zinnisili.
 Ceresole est un hameau de la commune de Nocera Umbra, province de Pérouse, en Ombrie.
 Ceresole est un hameau de la ville de Moncalier, dans la ville métropolitaine de Turin.
 Campo Ceresole est un site archéologique (néolithique) près de Vho di Piadena, dans la province de Crémone, en Lombardie.

Suisse
 Une avenue Paul-Cérésole se trouve à Vevey, dans le canton de Vaud.

Nom de famille 
 Famille Cérésole ou Ceresole
 Andrea Ceresola est un architecte italien du .
 Anna Ceresole (née en 1961), physicienne italienne.
 Carlo Ceresoli (1910-1995) est un joueur de football italien.
 Ernest Walter Robert Ceresole, épouse en 1924 l'artiste Harriet Von Tschudi (1894-?).
 Norberto Rafael Ceresole (1943-2003), né à Buenos Aires, sociologue et politologue argentin.

Groupes et institutions 
 Association Cérésole du Centre Hospitalier de Maubeuge, aide aux personnes en difficulté psychologique, département du Nord, France.

Notes et références